Pett – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, appartenente alla contea dell'East Sussex

Persone 
 Billy Pett – ciclista britannico
 Norman Pett – fumettista britannico

Altro 
 PETT – acronimo per Fuso orario della Kamčatka